Нерівність — бінарне відношення між об'єктами в математиці.
 Соціальна нерівність
 Цифрова нерівність